

Жінки 
 Ратманська Нехама Іцківна — український режисер з монтажу.

Чоловіки 
 Ратманський Михайло Самійлович — один з організаторів комсомолу на території сучасної України, комісар роти частин особливого призначення більшовиків.
 Ратманський Олексій Осипович — хореограф, соліст балету та балетмейстер художній керівник балету Большого театру (2004—2009).